

Муксіно — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Муксіно — присілок, Порховський район, Псковська область